Clarazia est un genre éteint de sauroptérygiens de l'ordre des Thalattosauria, qui a vécu à la fin du Trias supérieur, il y a environ  d'années. Ses restes fossiles ont été découverts en Suisse. Il appartient à la famille des Claraziidae.

Une seule espèce est rattachée au genre : Clarazia schinzi.

Description

Paléobiologie 
Il se nourrissait de coquillages et de poissons.

Classification 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Espèces contemporaines 
 Helveticosaurus
 Askeptosaurus
 Pachypleurosaurus
 Eusaurosphargis
 Shastasaurus
 ''Endennasaurus, etc.

Dans la culture populaire 
Cookies est un personnage marrant et goinfre dans Les Thalattosaures.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Notes et références

Références 

Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Diapside du Trias
Tétrapode du Trias supérieur
Reptile préhistorique d'Europe
Paléontologie en Suisse
Taxon fossile décrit en 1936